Vorobiovka (Calmúquia), localitat de Calmúquia, a Rússia
 Vorobiovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia